Toponímia
 Pax (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest 
 Pax Júlia, ciutat dels turdetans al sud de Lusitània 
 Biografies 
Ferdinand Albin Pax (1858, Dvůr Králové nad Labem – 1942, Wroclaw), científic alemany 
 Mitologia
 Pax (mitologia), mitologia romana
 Història
 Pax romana, període comprés entre el final de la guerra civil i l'assentament d'August (27 aC) i la meitat del segle III 
 Pax Dei o Pau i Treva de Déu, moviment social pacifista impulsat per l'església catòlica al .
 Pax Mongolica, període de pau en gran part d'Euràsia sota el control de l'Imperi mongol entre els segles  i 
 Pax Hispànica, període en el qual l'imperi espanyol al dominar gran part d'Europa (1598 -1621) 
 Pax Europaea, període de pau relativa experimentat a Europa a continuació del final de la Segona Guerra Mundial
 Miscel·lània
 Pax (Unix)
 Pax Romana (organització), organització d'universitaris espanyols, neerlandesos i suïssos catòlics constituïda a Friburg el juliol de 1921
 Pax (gen)
 PAX (esdeveniment)